The Masters 2013 werd van 1 november tot en met 3 november gehouden in het Royal Highland Center in Edinburgh. The Masters van 2013 was de eerste editie van het toernooi. De top 16 van de wereld van dat moment was geplaatst voor het toernooi. Omdat het een invitatietoernooi is, zal het gewonnen prijzengeld niet worden opgenomen in de PDC Order of Merit. Phil Taylor is de man die de eerste editie van het toernooi wint en heeft de hoofdprijs van £50.000 gewonnen.

Top 16 geplaatste spelers

Toernooi

Statistieken

Prijzengeld

Externe link 
Sydney Darts Masters 2013 - mastercaller.com

Darts in 2013
2013